Тит Манлій Імперіос Торкват
 Тит Манлій Торкват (консул 299 року до н. е.)
 Авл Манлій Торкват
 Луцій Манлій Торкват (претор)
 Луцій Манлій Торкват
 Тіт Манлій Торкват
 Тит Манлій Торкват (консул 165 року до н. е.)
 Авл Манлій Торкват (консул 164 року до н. е.)
 Авл Манлій Торкват Аттік